Ормури — иранский язык, распространён в некоторых районах Пакистана и Афганистана.

Общая численность говорящих — около 1050 человек. На ормури разговаривают представители племени бурки в городе Канигурам в Южном Вазиристане (Пакистан), а также некоторое число жителей Бараки-Барака в провинции Логар (Афганистан).

Различают логарский и канигурамский диалекты.

По мнению В. А. Ефимова, ормури и родственный ему парачи принадлежат к северо-западной группе иранских языков (северо-западная группа), хотя некоторые исследователи считают ормури восточноиранским. Развился в средние века из мидийско-парфянских диалектов.

Письменность на арабской графической основе:

Примечания

Литература

Ссылки 

Иранские языки
Языки Афганистана
Языки Пакистана